Gatinois peut faire référence à :

Gatinois, le gentilé des habitants de Gatineau.
Gatinois ou gâtinois, le nom d'une ancienne province du centre de la France située à proximité d'Orléans dans la vallée de la Loire.